Нижче представлено дискографію Елмора Джеймса.

Альбоми 
 Blues After Hours (Crown 5168, 1961)
 The Best Of (Sue 918 [UK], 1965)
 The Sky Is Crying (Sphere Sound 7002, 1965)
 Memorial Album (Sue 927 [UK], 1965)
 The Blues In My Heart, The Rhythm In My Soul (перевидання Blues After Hours) (United 716, 1966)
 The Blues In My Heart, The Rhythm In My Soul (перевидання Blues After Hours) (Custom 2054, 1966)
 Original Folk Blues (Kent 522, 1967)
 I Need You (Sphere Sound 7008, 1967)
 The Late Fantastically Great (перевидання Blues After Hours) (Ember 3397 [UK], 1968)
 Tough (записи Chess плюс композиції Джона Бріма) (Blue Horizon 7-63204 [UK], 1968)
 Something Inside of Me (Bell 104, 1968)
 The Legend Of Elmore James (Kent 9001, 1969)
 Elmore James (Bell 6037, 1969)
 Whose Muddy Shoes (з Джоном Брімом) (Chess 1537, 1969)
 The Resurrection Of Elmore James (Kent 9010, 1969)
 To Know A Man [2LP] (Blue Horizon 7-66230 [UK], 1969)
 The Original Meteor & Flair Sides (Ace, 1984)
 King of the Slide Guitar (1992)
 Charly Blues Masterworks Volume 28: Standing at the Crossroad (1993)
 The Sky Is Crying: The History Of Elmore James (1993)
 Rollin' And Tumblin''' (1999)
 Legends Of Blues, Pickin' The Blues ; The Greatest Hits (2002)
 King of the Slide Guitar: The Complete Trumpet, Chief and Fire Sessions (2005)
 A Proper Records Introduction to Elmore James: Slide Guitar Master'' (2006)

Сингли 
 1951  «Dust My Broom» / «Catfish Blues» [Бобо Томас] (Trumpet 146 [78])
 1952  «I Believe» / «I Held My Baby Last Night» (Meteor 5000)
 1953  «Baby, What's Wrong» / «Sinful Women» (Meteor 5003)
 1953  «Early In The Morning» / «Hawaiian Boogie» (Flair 1011)
 1953  «Country Boogie» / «She Just Won't Do Right» (Checker 777)
 1953  «Can't Stop Lovin» / «Make A Little Love» (Flair 1014)
 1953  «Please Find My Baby» / «Strange Kinda' Feeling» (Flair 1022)
 1954  «Hand In Hand» / «Make My Dreams Come True» (Flair 1031)
 1954  «Sho Nuff I Do» / «1839 Blues» (Flair 1039)
 1954  «Dark And Dreary» / «Rock My Baby Right» (Flair 1048 [78])
 1954  «Sunny Land» / «Standing At The Crossroads» (Flair 1057)
 1955  «Late Hours At Midnight» / «The Way You Treat Me» (Flair 1062)
 1955  «Happy Home» / «No Love In My Heart» (Flair 1069)
 1955  «Dust My Blues» / «I Was A Fool» (Flair 1074)
 1955  «I Believe My Time Ain't Long» / «I Wish I Was A Catfish» (Ace 508 [перевиданий на Trumpet 146])
 1955  «Blues Before Sunrise» / «Good Bye» (Flair 1079)
 1956  «Wild About You» / «Long Tall Woman» (Modern 983)
 1957  «The 12 Year Old Boy» / «Coming Home» (Chief 7001 & Vee Jay 249)
 1957  «It Hurts Me Too» / «Elmore's Contribution To Jazz» (Chief 7004)
 1957  «Elmore's Contribution To Jazz» / «It Hurts Me Too» (Vee Jay 259)
 1957  «Cry For Me Baby» / «Take Me Where You Go» (Chief 7006 & Vee Jay 269)
 1959  «Make My Dreams Come True» [перевидання на Flair 1031] / «Bobby's Rock» (Fire 1011)
 1960  «Dust My Blues» [перевидання на Flair 1074] / «Happy Home» [перевидання на Flair 1069] (Kent 331)
 1960  «The Sky Is Crying» / «Held My Baby Last Night» (Fire 1016)
 1960  «I Can't Hold Out» / «The Sun Is Shining» (Chess 1756)
 1960  «Rollin' And Tumblin'» / «I'm Worried» (Fire 1024)
 1960  «Knocking At Your Door» / «Calling All Blues» [Ерл Хукер/Джуніор Веллз] (Chief 7020)
 1960  «Done Somebody Wrong» / «Fine Little Mama» (Fire 1031)
 1961  «Look On Yonder Wall» / «Shake Your Moneymaker» (Fire 504)
 1962  «Stranger Blues» / «Anna Lee» (Fire 1503)
 1962/3? «The Sky Is Crying» / «Held My Baby Last Night» [перевидання на Fire 1016] (Down Home 775/6)
 1964  «Dust My Blues» / «Happy Home» [перевидання на Kent 331] (Kent 394)
 1964  «Dust My Blues» / «Happy Home» [перевидання на Kent 394] (Sue 335)
 1965  «Bleeding Heart» / «It Hurts Me Too» (Enjoy 2015)
 1965  «It Hurts Me Too» / «Pickin' The Blues» (Enjoy 2015)
 1965  «My Bleeding Heart» / «One Way Out» (Sphere Sound 702)
 1965  «It Hurts Me Too» / «Bleeding Heart» (Sue 383)
 1965  «Bleeding Heart» / «Mean Mistreatin' Mama» (Enjoy 2020)
 1965  «Knocking At Your Door» / «Calling All Blues» [перевидання на Chief 7020] (Sue 392)
 1965  «Look On Yonder Wall» / «Shake Your Moneymaker» (Enjoy 2022)
 1965  «The Sky Is Crying» [перевидання] / «Standing At The Crossroads» [альт. версія] (Flashback 15)
 1965  «Standing At The Crossroads» / «Sunnyland» [перевидання на Flair 1057] (Kent 433)
 1965  «Everyday I Have The Blues» / «Dust My Broom [# 4]» (Enjoy 2027)
 1965  «Cry For Me Baby» / «Take Me Where You Go» [перевидання на Chief 7006] (U.S.A. 815)
 1965/6?  «Cry For Me» / «Take Me Where You Go» [перевидання на Chief 7006] (S&M 101)
 1966  «Shake Your Money Maker» / «I Need You» (Sphere Sound 708)

Посилання 
Повна ілюстрована дискографія Джеймса  
Дискографія Джеймса на MusicBrainz 
Записи Джеймса 

Джеймс Елмор
Елмор Джеймс